het Oost-Frankische Rijk (843 – 962)
 zijn directe opvolger, het Heilige Roomse Rijk (962 – 1806), dit bestond naast het kernland van het Koninkrijk Duitsland ook uit het Koninkrijk Italië (vanaf 962) en Koninkrijk Bourgondië (vanaf 1033)
 het Duitse koningschap over deze beide (gefragmenteerde) staten (911 - 1806)